Međunarodni rukometni turnir Struga održava se od 1973. na obali Ohridskog jezera u Makedoniji na tzv. "ženskoj plaži". Najdugovječniji je rukometni turnir na Balkanu. Jedan je od najdugovječnijih pripremnih turnira na svijetu. Također, jedan je od najstarijih rukometnih turnira na otvorenom u svijetu. Nastupali su klubovi iz Francuske, Švedske, Rumunjske, Portugala, Slovenije, Srbije, BIH, Bugarske, Grčke... Tijekom turnira ponekad se igra i makedonski Superkup.

Izdanja

Izvori

Struga